

Patronyme 

 Joseph Bonnel (1826-1902) est un mathématicien français ;
 Joseph Bonnel (1939-2018) est un footballeur français ;